Уједињено Краљевство је учествовало  на 6. Европском првенству у дворани одржано је 8. и 9. марта [[1975] у дворани у Спортско-забавној дворани Сподек у Катовицама, (Пољска).   Репрезентацију Уједињеног Краљевства у њеном шестом учешћу на европским првенствима у дворани представљало је 9 спортиста (6 м и 3 ж) који су се такмичили у 8 дисциплина: 5 мушких и 3 женске.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Уједињено Краљевство је са 5 учесника у финалу делило са Чехословачком 7. место са  34 бода  од 18 земаља које су у финалу имале представнике, односно, 6 нису имале ниједног финалисту: Аустрија, Данска, Луксембург, Норвешка, Турска и Шпанија.

Учесници

Освајачи медаља (4)

Злато (3) 
 Ијан Стјуарт  — 3.000 м
 Андреа Линч — 60 м
 Верона Елдер Бернард — 800 м

Сребро (1) 
 Џефри Кејпс  —  Бацање кугле

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Уједињеног Краљевства после 6. Европског првенства у дворани 1970—1975.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Освајачи медаља Уједињеног Краљевства после 6. Европског првенства у дворани 1970—1975.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1975.
 Комплетни резултати ЕПд 1975. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1975.
Уједињено Краљевство на Европском првенству у атлетици у дворани